Freemont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Freemont (Florida)
 Freemont (Kentucky)
 Freemont (Pennsylvania)
 Freemont (South Carolina)
 Freemont (Tennessee)

Freemont bezeichnet:

 Fiat Freemont, ein Automodell von Fiat

Siehe auch:
 Fremont